Кулманов — казахская фамилия. Известные носители:

 Кулманов, Бахтигирей Ахметович (1857—1919) — казахский султан.
 Кулманов, Кадыр Ажгиреевич (1911—1994) — советский железнодорожник.